Catedral puede referirse a:
Catedral, templo cristiano donde tiene sede o cátedra el obispo.

Localidades

Catedral, cerro de Argentina ubicado en la provincia de Río Negro.
Catedral, estación del subte de Buenos Aires.

Calle Catedral, arteria vial de Santiago de Chile.

Catedral, distrito del cantón de San José, en la provincia de San José.

La Catedral, antigua formación rocosa ubicada en el distrito de Paracas (provincia de Pisc), destruida por el terremoto del 2007.

Catedral, cerro de Uruguay también llamado Cerro Cordillera, el punto más alto del territorio de Uruguay.